Ісаєв Сергій Володимирович (військовик)
 Ісаєв Сергій Володимирович (актор)

Див. також 
 Ісаєв

Сторінки зі списками однофамільців-тезок